Wuhrmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Rein-Wuhrmann (1881–1971), Schweizer Missionsarbeiterin der Basler Mission
 Karl Wuhrmann (1912–1985), Schweizer Mikrobiologe